Imperadores
 Andrônico II Paleólogo (m. 1332) —  imperador bizantino entre 1282 e 1328.
 Andrônico III Paleólogo (m. 1341) —  imperador bizantino entre 1328 e 1341.
 Andrônico IV Paleólogo (m. 1385) —  imperador bizantino entre 1376 e 1379.
 Andrônico V Paleólogo (m. 1407) —  co-imperador bizantino com o pai, João V, entre 1403 e 1407.

Outras pessoas
 Andrônico Paleólogo (genro de Teodoro I) — genro de Teodoro I Láscaris e seu herdeiro antes morrer.
 Andrônico Paleólogo (grande doméstico) (m. 1252) — grande doméstico e governador dos territórios europeus do Império de Niceia, foi o fundador da Dinastia Paleólogo.
 Andrônico Ângelo Paleólogo ( 1326/8) — governador bizantino de Berati e desertor para a Sérvia.
 Andrônico Paleólogo (morto em 1344) — governador bizantino de Serres.
 Andrônico Paleólogo Comneno Asen (m. ca. 1355) — nobre bizantino ativo na região da moderna Grécia no .
 Andrônico Paleólogo (filho de Manuel II) (m. 1428) — último senhor de Tessalônica e filho do imperador bizantino Manuel II Paleólogo.
 Andrônico Paleólogo Cantacuzeno (m. 1453) — último grande doméstico de Constantinopla, foi executado por Maomé II logo depois da conquista de Constantinopla.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos